Pessoas
Christoph Willibald Gluck
Johann Ernst Glück

Outros
7624 Gluck

Desambiguação